Jean-Louis Levesque de Pouilly (1691-1751), homme de lettres français;
 Jean-Louis Lévesque (1911-1994), philanthrope québécois;
 Jean-Louis Levesque (1934-), andragogue québécois.